Форт — крупное замкнутое военное укреплённое здание (см. также Фортификация). Также может означать:

Фамилия 
 Форт, Аллен (1926—2014) — американский музыковед и преподаватель, теоретик музыки.
  (род. 1966) — американский военный моряк, командующий ВМС США в Японии (2019—2021).
  (1825—1883) — американский юрист, военный и политический деятель, член Палаты представителей (1873—1881), отец Роберта Боула Форта.
  (род. 1993) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Брисбен Лайонс».
 Форт, Джон:
  (? — 1842) — британский промышленник и политик, член Палаты общин (1832—1841).
  (1852—1920) — американский политик-республиканец, губернатор штата Нью-Джерси (1908—1911), племянник Джорджа Франклина Форта, отец Франклина Уильяма Форта.
  (1809—1872) — американский политик-демократ, губернатор штата Нью-Джерси (1851—1854).
 Форт, Жан-Антуан-Симеон (1793—1861) — французский художник.
 Форт, Корнелия (1919—1943) — американская лётчица.
  (1940—2008) — британский дипломат, посол в Мозамбике (1989—1992), Ливане (1992—1996) и ЮАР (1996—2000).
  (род. 1968) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клубов «Балтимор Сталлионс» (1995) и «Монреаль Алуэттс» (2002).
  (род. 1987) — игрок в австралийский футбол, чемпионка Женской австралийской футбольной лиги в составе клуба «Аделаида» (2019).
 Форт, Ричард:
  (1822—1868) — британский политик, член Палаты общин (1865—1868), отец Ричарда (1856—1918), дед Ричарда (1907—1959).
  (1856—1918) — британский политик, член Палаты общин (1880—1885), дядя Ричарда (1907—1959).
  (1907—1959) — британский химик и политик, член Палаты общин (1950—1959).
  (1867—1904) — американский политик, член Палаты представителей (1896—1902), сын Гринбери Форта.
  (1787—1859) — американский врач и политик, член Палаты представителей (1827—1829).
  (1880—1937) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1925—1931), сын Джона Франклина Форта.
  (1808—1876) — британский чиновник, председатель Совета островов Теркс и Кайкос (1848—1854).
 Форт, Чарльз (1874—1932) — американский публицист.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».
  (1944—2006) — британский политик, депутат Европейского парламента (1979—1984), член Палаты общин (1983—2006).

  (род. 1998) — тринидадская бегунья, серебряная медалистка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в беге на 100 м и эстафете 4×100 м (2018).
 Форт-Уайтмен, Ловетт (1889—1939) — американский коммунистический политик.

Топоним 
 Форт — река в Шотландии.
 Форт — река в Тасмании (Австралия).

Оружие 
 «Форт» — морской вариант российского зенитно-ракетного комплекса С-300.
 «Форт» — серия оружия производства украинской компании НПО «Форт»:
 боевые пистолеты (Форт-12, Форт-14, Форт-17)
 травматические пистолеты (Форт-12Р и др.)
 снайперская винтовка Форт-301.

Прочее 
 Форт — язык программирования.
 НПО «Форт» — ведущее государственное предприятие Украины, специализирующееся на разработке и производстве огнестрельного оружия и спецсредств.

См. также 
 Форт-Эйншент — археологическая культура американских индейцев, существовавшая в период 1000—1650 гг.
 Форте — разные значения
 Форд — фамилия
 Форшт — фамилия